Земриах () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.Входит в состав округа Грац-Умгебунг.  

. Официальный код  —  60645.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Инг. Якоб Тайбингер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 21 места.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии